

Населені пункти та їхні частини

 Чехово — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чехово — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Чехово — осада в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства

Чехово — село, Нижньоудинський район, Іркутська область

Див. також 
 Чехове

Примітки